Das Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie, kurz IBKK, an der Lohrheidestraße 57 in Wattenscheid gilt als Europas größte freie Schule für bildende Kunst und Kunsttherapie. Es wurde von Monika Wrobel-Schwarz gegründet und existiert seit 1990. Es hat rund 1000 Studenten.

Weblinks 
 Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie

Einzelnachweise 

Bildung in Bochum